Лейбсон: фамилия.

Известные носители 
 Лейбсон, Дэвид — американский экономист
 Лейбсон, Лев Германович — советский физиолог, эндокринолог, ученик Леона Абагаровича Орбели.